Ratatat — нью-йоркский музыкальный дуэт, состоящий из Майка Страуда (гитарист) и Эвана Маста (синтезатор).

29 июня 2009 года Ratatat отыграли свой концерт в Москве.

Дискография 
Студийные альбомы

Синглы

Ремиксы

Примечания 

Музыкальные коллективы из Нью-Йорка
Исполнители XL Recordings
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2001 году
Группы электро-рока